Соревнования в командном спринте свободным стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 22 февраля.

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015